Первая в истории зимних Олимпийских игр гонка преследования по биатлону среди мужчин проходила 16 февраля 2002 года.

Победил Уле-Эйнар Бьёрндален, второе место занял Рафаэль Пуаре, третье Рикко Гросс. Для Бьёрндалена эта победа стала третьей на зимних Олимпийских играх 2002 года. Бьёрндален уверенно провёл всю гонку, лидируя со старта до финиша. Перед последней стрельбой его преимущество превышало минуту, даже один промах не помешал ему финишировать в одиночестве.

Итоги

Источники 
 2002 Official report of the XIX Olympic winter games. — The Organizing Committee for the XIX Olympic Winter Games.

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002